Черни́говская — фамилия, топоним или наименование, образованный от названия города Чернигов:

 Известные носительницы 
 Черниговская, Светлана Геннадьевна (род. 1994) — российская гребчиха-байдарочница.
 Черниговская, Татьяна Владимировна (род. 1947) — российский биолог, лингвист и психолог.

Топоним 
 Черниговская — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Черниговская — станица в Белореченском районе Краснодарского края.
 Черниговская — станция метро в Киеве.

Наименование 
 Черниговская — почётное наименование 7-й стрелковой дивизии.
 Черниговская — почётное наименование 77-й гвардейской стрелковой дивизии.
 Черниговская — почётное наименование 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
 Черниговская — почётное наименование 2-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии. См. также 
 Черниговская губерния
 Черниговская область
 Черниговская ТЭЦ
 Черниговская улица
 Черниговский
 Черниговское